Das Damendoppel der Australian Open 1981 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Betsy Nagelsen und Martina Navratilova. Das Finale bestritten Kathy Jordan und Anne Smith gegen Martina Navratilova und Pam Shriver, das Jordan und Smith in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1981